Енди Мари је освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 7:6(7:4), 7:6(7:5).

Носиоци

  Роџер Федерер (треће коло)
  Рафаел Надал (полуфинале)
  Новак Ђоковић (финалиста)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Давид Ферер (друго коло)
  Енди Родик (одустао од учешћа на турниру)
  Џејмс Блејк ''(треће коло)
  Енди Мари (победник)

<li>  Станислас Вавринка (одустао од учешћа на турниру)
<li>  Фернандо Вердаско (треће коло)
<li>  Ришар Гаске (друго коло)
<li>  Томи Робредо (друго коло)
<li>  Фернандо Гонзалез (прво коло)
<li>  Михаил Јужни (прво коло)
<li>  Радек Штјепанек (прво коло)
<li>  Иво Карловић (полуфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2008.